A 2022-es katalán körverseny a sorozat történetének 101., a 2022-es UCI World Tour 7. versenye.

Indulók

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

A győzelmet Michael Matthews szerezte meg, aki több mint 1,5 év után tudott újra nyerni. A befutó után Colbrelli összeeset és újra kellett éleszteni.

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek 

Katalán körverseny
katalán